

Бобровське — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Бобровське — село, Слободо-Туринський район, Свердловська область